Jadis (Narnia), ook wel de Witte Heks genaamd, een personage uit De Kronieken van Narnia door C.S. Lewis
Jadis (band), een Britse progrockband